Цикл юниорских турниров ITF 2013 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2013 году он включал:
 4 турнира Большого шлема;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2013 года 

 Юниорский тур ITF 2013 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2013 (юноши)

Командные турниры

Кубок Дэвиса 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной Испании стали Хауме Антони Мунар Клар, Педро Мартинес Портеро и Альваро Лопес Сан Мартин.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной России стали Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Александра Поспелова.

Рейтинг ITF 

По данным на 16 декабря 2013 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2013